Yetkiner ist der Familienname folgender Personen:

 Müjdat Yetkiner (* 1961), türkischer Fußballspieler
 Müzdat Yetkiner (1922–1994), türkischer Fußballspieler